Норрчёпинг ():

 Норрчёпинг — город в Швеции;
 Норрчёпинг — коммуна в лене Эстергётланд в Швеции;
 Норрчёпинг — аэропорт в Норрчёпинге;
 Норрчёпинг — футбольный клуб из города Норрчёпинг.

См. также 
 Норрчёпинг Идроттспарк
 Норрчёпинг Долфинс